Plaats in Indonesië
 Papahan (Kinal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Papahan (Tasikmadu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java